Table des caractères Unicode U+11A50 à U+11AAF.

Soyombo 
Caractères utilisés pour l'écriture soyombo.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Soyombo , table sur le site Unicode.

011A5